Епархия Шочжоу () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Шочжоу, Китай. Епархия Шочжоу входит в митрополию Тайюаня.

История 

12 июля 1926 года Римский папа Пий XI выпустил бреве Cum Nobis, которым учредил апостольскую префектуру Шочжоу, выделив его из апостольского викариата Тайюаньфу (сегодня — Архиепархия Тайюаня).

17 июня 1932 года апостольская префектура Шочжоу была преобразована в апостольский викариат.

11 апреля 1946 года Римский папа Пий XII издал буллу Quotidie Nos, которой возвёл апостольский викариат Шочжоу в епархию.

Ординарии епархии 

 епископ Edgar Anthony Haering (13.07.1927 — 25.07.1971);
 Sede vacante (c 25.07.1971 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Бреве Cum Nobis, AAS 19 (1927), стр. 85 
  Булла Quotidie Nos, AAS 38 (1946), стр. 301

Ссылки 

 Информация 

Католические епархии Китая